Sidi, casa discografica italiana
Parola araba Sayyid

Pagine correlate 
 Siddi (disambigua)